Larne FC is een Noord-Ierse voetbalclub uit Larne.

De club speelde voor het eerst in de hoogste klasse in 1923 en werd 2 jaar later 3de, de volgende jaren zakte de club weg naar de middenmoot met een occasionele hogere plaats. Na het seizoen 1940 degradeerde de club. In 1972 werd de club opnieuw toegelaten tot de League nadat Derry City noodgedwongen de League verliet. De beste plaats werd 4de in 1974 en 1987, dat laatste jaar verloor de club ook voor de 4de keer de bekerfinale, dit keer tegen Glentoran FC. Twee jaar later was Ballymena United te sterk in de finale. In 1992 werd nog eens de 4de plaats behaald maar in 1995 werd de club naar de nieuw opgerichte 2de klasse verwezen. In 2003 kon Larne terugkeren nadat de competitie opnieuw werd uitgebreid naar 16 clubs. Larne speelt in 2006/07 voor de 4de opeenvolgende keer tegen de degradatie. Na seizoen 2008 werd de competitie teruggebracht naar 12 clubs voor de nieuwe IFA Premiership, Larne deed geen aanvraag en degradeerde vrijwillig naar de IFA Championship.

Erelijst
 Irish Cup
 Finalist: 1928, 1935, 1987, 1989, 2005
 Irish League Cup
 Finalist: 1992, 2004

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Larne FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 5.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noord-Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende spelers
  Tomasz Grzegorczyk
  Mal Donaghy
  Jim Hagan
  Colin O'Neill
  Brian Quinn

Externe link
 Larne FC Website

Noord-Ierse voetbalclub
County Antrim